Næstved Kommune er en kommune i Region Sjælland efter Kommunalreformen i 2007. Næstved Kommunes hovedsæde ligger i Næstved.

Næstved Kommune er opstået ved sammenlægning af flg.:
 Fuglebjerg Kommune (før i Vestsjællands Amt)
 Fladså Kommune
 Holmegaard Kommune
 Næstved Kommune
 Suså Kommune

Ved kommunalvalget 15. november 2005 fik kommunalbestyrelsen socialdemokratisk flertal.
Den nye kommunes første borgmester blev den mangeårige socialdemokratiske borgmester for den gamle Næstved kommune siden 1988, Henning Jensen.

Byer

Politik 

Kommunens rådhus ligger i Næstved på Teatergade 8.

Mandatfordeling

Nuværende byråd

Byrådet 2018-2022

Borgmestre

Sogne

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Næstved Kommunes hjemmeside

 
Kommuner i Region Sjælland